Командный чемпионат мира по шахматам 2015 года проходил с 19 по 28 апреля в Цахкадзоре (Армения).

 Место проведения: Golden Palace Hotel Resort & Spa *****GL
 Главный судья: Ашот Вардапетян (Армения)
 Заместитель главного судьи: Stephane Escafre (Франция)

Участники за квотой 
 Победитель командного чемпионата мира 2013 года: Россия;
 Чемпионы континентов: США, Египет, Китай (победитель шахматной олимпиады 2014 года);
 Представители последней олимпиады: Венгрия (2-е место), Индия (3-е место), Украина (6-е место), Куба (7-е место);
 Страна-хозяин: Армения;
 Израиль включен в список участников турнира вместо Азербайджана (чемпионы Европы 2013 года), который отказался от участия в чемпионате из-за межнационального конфликта.

Регламент 
 Команда состоит из 5 игроков (1 запасной) и капитана (тренера).
 9 туров по круговой системе.
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.
 Распределение мест (при одинаковом количестве командных очков):
 Наибольшее количество индивидуальных очков;
 Индивидуальна встреча
 Коэффициент Зоннеборга — Бергера
 Индивидуальный результат на более высоких досках:
 Победа на 1-й доске — 4 очка
 Победа на 2-й доске — 3 очка
 Победа на 3-й доске — 2 очка
 Победа на 4-й доске — 1 очко
 При ничьей очки будут разделяться
 Если команды разделяют призовые места, то между ними проводится матч по быстрым шахматам (15 минут на партию).
 При ничейном результате проводится жеребьёвка.

Расписание соревнований 
 Открытие чемпионата: 18 апреля
 Игровые дни: 19—23, 25—28 апреля
 Выходной день: 24 апреля
 Закрытие чемпионата: 28 апреля
 Начало партий 1—8 тур в 15-00, 9 тур в 11-00 (время мск)

Участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт командного чемпионата мира
 Онлайн турнира на chessbomb.com
 Онлайн турнира на chessdom.com
 Чемпионат на chess-results.com

Апрель 2015 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
2015 год в шахматах
Спорт в Армении в 2015 году
Международные соревнования по шахматам в Армении
Чемпионаты мира в Армении
Чемпионаты мира в 2015 году